Changkya Rölpe Dorje (1717-1786), derde Changkya Koetoektoe en adviseur van keizer Qianlong
Rolpey Dorje (karmapa) (1340-1383), de vierde karmapa van de kagyü-traditie
Karma Rolpey Dorje, een Tibetaans boeddhistisch klooster in Tibet